History of Kingdom: Part I. Arthur – debiutancki minialbum południowokoreańskiego boysbandu Kingdom, wydany 18 lutego 2021. Płytę promował singel Excalibur.

Lista utworów

Przypisy 

Minialbumy wydane w roku 2021
Albumy k-pop